Niemcy:
 Edingen – dzielnica gminy Edingen-Neckarhausen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Edingen – dzielnica gminy Ralingen w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Zobacz też:
 Edingen-Neckarhausen
 Endingen